José Bernal ist der Name folgender Personen:

* José Bernal (1925–2010), US-amerikanischer Maler
 José Daniel Bernal (* 1973), kolumbianischer Radrennfahrer
 José I. Bernal (* 1927), venezolanischer Sportschütze
 José Joaquín Bernal y García Pimentel (1925–1989), mexikanischer Diplomat
 José María Márquez Bernal (1915–1995), spanischer Geistlicher, Prälat von Humahuaca